Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1948 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1948) was de 1e editie van het, door de FIFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 15 april en 17 april gespeeld in Engeland. Er deden acht teams mee. Engeland werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Tottenham werd met 3–2 gewonnen van Nederland. België werd derde.

Knock-outschema

Om vijfde plaats

Voetbal in Engeland
Voetbal in 1948
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal